Boonville, une census-designated place située dans l’État de Californie ;
 Boonville, une ville située dans l’État de Caroline du Nord ;
 Boonville, une ville située dans l’État de l’Indiana ;
 Boonville, une ville située dans l’État du Missouri ;
 Boonville, une ville située dans l’État de New York ;
 Boonville, un village dans l’État de New York ;
 Boonville, une ville fantôme au Texas.